Heikinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heikinsaaret (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Heikinsaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Heikinsaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar